Lay se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elisabeth Lay
 George Tradescant Lay